1986 Голяма награда на Великобритания е 37-ото за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 13 юли 1986 година на пистата Брандс Хач в Кент, Великобритания.

Репортаж 
Също така е и последно състезание в което Брандс Хач е домакин на Гп на Великобритания и от 1987 ще се провежда на Силвърстоун.

Жак Лафит спучи и двата крака по-време на задръстване до първия завой в първата обиколка, водейки до неговото напускане от спорта. Това състезание е и 228 за Лафит което е и рекорд по най-много състезания в които стартира.

Задръстването включително и значителен брой от коли които са задръстиха трасето изцяло. Състезанието е спряно без никой пилот да е завършил и обиколка. Това е добра новина за Найджъл Менсъл който имаше проблеми със задвижващия вал на първия старт, но е пуснат да участва във втория старт след като никой от колоната не е завършил първата обиколка. След това Менсъл продължи за да спечели състезанието срещу обеднената решетка.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания